Цар-Асен () — село в Болгарии. Находится в Пазарджикской области, входит в общину Пазарджик. Население составляет 310 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Цар-Асен, в состав которого входит Цар-Асен, должность кмета (старосты) исполняет Антоанета Николова Генова (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства 2007 года.

Кмет (мэр) общины Пазарджик — Тодор Димитров Попов (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Пазарджикской области